Creighton kan syfta på följande platser:

 Creighton, England – en ort i Staffordshire, England

Antarktis 

 Mount Creighton,

USA 

 Creighton, Missouri, ort, Cass County, 
 Creighton, Nebraska, ort, Knox County,

Personer med efternamnet Creighton 
 John Creighton, flera personer
 John Oliver Creighton (född 1943), amerikansk astronaut
 Mandell Creighton

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar